De Benelux Liga 2010-11 is de vierde editie van het internationale handbalkampioenschap dat tot 2010 Beneliga heette. De naamsverandering kwam er nadat ook de Luxemburgse handbalbond zich aansloot bij het initiatief van België en Nederland.

Opzet 
Met de komst van Luxemburg veranderde ook de opzet van de competitie. De twaalf teams zijn opgedeeld in twee groepen. Elke groep telt twee ploegen uit België, Nederland en Luxemburg. Met de nieuwe indeling en om het reizen niet een te groot beslag te laten leggen op de teams, is er voor de nieuwe opzet gekozen. Er zijn drie speelweekenden waarin de ploegen een halve competitie tegen elkaar spelen. Zo is er een weekend waarin Belgische en Luxemburgse ploegen elkaar treffen, een weekend waarin de Luxemburgse en Nederlandse ploegen elkaar treffen en een weekend waarin de Nederlandse en Belgische ploegen elkaar treffen.

Bij de bepaling van de eindrangschikking worden ook de wedstrijden meegenomen die de ploegen uit elk land in hun eigen nationale competitie tegen elkaar spelen. Dit zijn zowel de wedstrijden tegen de ploeg uit hun eigen groep alsook de wedstrijden tegen de twee ploegen uit de andere groep.

Een overwinning in een internationale Benelux Liga wedstrijd levert drie punten op, tegenover twee punten voor een overwinning in een nationale wedstrijd. Met twee internationale thuiswedstrijden per club krijgt het eigen publiek ook ruim de gelegenheid om kennis te maken met de Benelux Liga. Bovendien krijgen wedstrijden van minder belang in de reguliere nationale competitie (de play-offs zijn daar allesbeslissend) zo toch nog extra waarde.

Na afloop van de reguliere Benelux competitie gaan de vier best geplaatste teams naar het Final Four weekend. Hierbij speelt de winnaar van de ene groep, in de halve finale, tegen de nummer twee van de andere groep. Met halve finales op zaterdag, finale en troostfinale op zondag. Het weekend vindt plaats op één locatie.

Teams

Uitslagen

Uitslagen nationale wedstrijden België

Uitslagen nationale wedstrijden Nederland

Uitslagen nationale wedstrijden Luxemburg

Uitslagen internationale wedstrijden Groep A

Uitslagen internationale wedstrijden Groep B

Standen

Stand Groep A 

3 punten voor een gewonnen internationale wedstrijd.2 punten voor een gewonnen nationale wedstrijd.Indien in één groep 2 ploegen evenveel punten hebben, dan is hun onderling resultaat bepalend voor de volgorde in de stand.

Stand Groep B 

3 punten voor een gewonnen internationale wedstrijd.2 punten voor een gewonnen nationale wedstrijd.Indien in één groep 2 ploegen evenveel punten hebben, dan is hun onderling resultaat bepalend voor de volgorde in de stand.

Final Four

Schema

Uitslagen

Halve Finales

3e en 4e plaats

Finale

Zie ook 
 Eredivisie (mannenhandbal) 2010/11

Handbal in 2010
Handbal in 2011
BENE League Handball
Luxemburg